Соревнования по стрельбе из пистолета на 50 ярдов среди мужских команд на летних Олимпийских играх 1908 прошли 11 июля. Приняли участие 7 команд из разных стран по четыре человека.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований